Шидд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Шидд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр

Дивись також 
 Шид (значення)